Marchington steht für:

 Marchington (Staffordshire), Siedlung in der englischen Grafschaft Staffordshire
 Marchington Woodlands, Siedlung in der englischen Grafschaft Staffordshire
 Marchington Lake, See in der kanadischen Provinz Ontario
 Marchington River, Fluss in der kanadischen Provinz Ontario